Hrček je lahko:
 hrček - glodavec
 Hrček, priimek več znanih ljudi  
 gobe:
 elastični hrček
 orjaški hrček
 pomladanski hrček
 rogljati hrček